John Lewis Gaddis – storico statunitense
 Ray Gaddis – calciatore statunitense
 Vincent Gaddis – scrittore statunitense
 William Gaddis – scrittore statunitense